Linia Kolcewaja (ros. Кольцева́я ли́ния; pol. obwodowa lub okrężna linia) – linia metra moskiewskiego otwarta 1 stycznia 1950 roku. Budowę zakończono ostatecznie w 1954 domykając okrąg linii. Długość linii wynosi 19,4 km. Kolcewaja liczy 12 stacji. Na mapie oznaczana numerem 5 i brązowym kolorem.

Wnętrza wszystkich stacji linii ozdobiono z wielkim przepychem – stanowią dziś atrakcje turystyczne, jako czołowe przykłady monumentalnej architektury końcowych lat rządów Stalina. Jego wizerunki, w szczególności na wielkich mozaikach, i pomniki zdobiły w pierwszych latach istnienia linii wszystkie stacje linii, ale zostały usunięte wkrótce po jego śmierci.

Linia okrąża centrum Moskwy częściowo pokrywając się z Pierścieniem Sadowym. W północnej części odbija jednak od niego tak by przebiegać w pobliżu głównych dworców kolejowych miasta. Łącznie obsługuje 7 z 9 głównych dworców w Moskwie. Ponieważ mają one w większości charakter końcowy, linia Kolcewaja jest głównym i najszybszym łącznikiem dla przesiadek pomiędzy nimi.

W planach jest budowa równolegle drugiej linii wokół centrum miasta pod nazwą Linia Chodyńskaja (Ходынская линия).

Rozwój

Zmiany nazw stacji

Zajezdnia 
Linia jest obsługiwana przez zajezdnię Tcz-4 Krasnaja Priesnia (ТЧ-4 «Красная Пресня»).

Lista stacji

Stacje planowane

Galeria

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Moskiewskiego Metra o linii okrężnej
 Linia Kolcewaja na UrbanRail.Net

Kolcewaja